Le Anzin-St. Aubin British Cemetery est un cimetière de la Première Guerre mondiale situé à Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais). Le cimetière est entretenu par la Commonwealth War Graves Commission.

Histoire 
Le cimetière a été ouvert en  par la  (Highland) Division, et utilisé par les unités d'artillerie et les unités des ambulances jusqu'à . Il a ensuite été utilisé par les  et  Casualty Clearing Stations. La  Division y est revenue, en  et l'a fermé en septembre suivant. Trois soldats indiens y ont été enterrés en 1922.

Victimes

Voir aussi

Articles connexes 
 Commonwealth War Graves
 Liste des mémoriaux et cimetières militaires du Pas-de-Calais

Liens externes 

Anzin-St. Aubin British Cemetery sur ww1cemeteries.com

Cimetière militaire britannique en France
Monument dans le Pas-de-Calais
Lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale dans le Pas-de-Calais